Wright County (Iowa)
Wright County (Minnesota)
Wright County (Missouri)